Jan van der Hoeven (dichter), Vlaams dichter (1929-2014)
 Jan van der Hoeven (bioloog), Nederlands zoöloog en hoogleraar (1801-1868)
 Jan van der Hoeven (1912-1988), particulier secretaris van koningin Juliana en auteur